Mieux vaut prévenir que guérir peut faire référence à :
 un proverbe français ;
 un titre d'épisode de la série Desperate Housewives.